Шу се може односити на:

 Шу, личност египатске митологије
 Шу (држава), држава у доба династије Џоу
 Шу Хан, краљевство у периоду Три краљевства
 Ранији Шу, краљевство у периоду Пет династија и Десет краљевстава
 Каснији Шу, још једно краљевство у периоду Пет династија и Десет краљевстава
 Шу (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шу (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Шу (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер
 Шу (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре